Михаил Елисеев:
 Елисеев, Михаил Анатольевич (род. 1970) — российский актёр и театральный режиссёр.
 Елисеев, Михаил Иванович (1906 — ?) — советский игрок в хоккей с мячом.
 Елисеев, Михаил Григорьевич (1899—1943) — младший сержант, артиллерист, Герой Советского Союза.